Mirjana Komlenović est une joueuse de volley-ball serbe née le  à Goražde (Bosnie-Herzégovine). Elle mesure  et joue au poste de réceptionneuse-attaquante. Elle totalise  en équipe de Serbie.

Biographie

Clubs

Palmarès
Championnat d'Europe des moins de 20 ans 
 Finaliste : 2004.
Championnat du monde des moins de 20 ans 
 Finaliste : 2005.

Notes et références

Liens internes
 Équipe de Serbie de volley-ball féminin

Liens externes 
 
  Son profil sur le site de la FIVB

Joueuse serbe de volley-ball
Naissance en février 1986